

Patronymes 
Chasseriau est un patronyme français notamment porté par la famille Chasseriau dont :
 Benoît Chassériau (1780-1844) diplomate et agent secret français, proche de Simon Bolivar, père de Théodore et de Frédéric-Victor Chassériau 
 Théodore Chassériau (1819-1856) peintre français
 Frédéric-Victor-Charles Chassériau (1807-1881), conseiller d’État français et historiographe de la marine,  frère du peintre Théodore Chassériau
 Arthur Chassériau (1850-1934), collectionneur d'art, fils de Charles Frédéric Chassériau
 Charles Frédéric Chassériau (1802-1896), architecte français, cousin germain de Théodore et Frédéric Chassériau

Toponyme

 Chassériau était une ancienne commune d'Algérie, aujourd'hui renommée Bouzeghaia

Homonymie